In 2009 werd het 67ste Campeonato Mato-Grossense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Mato Grosso. De competitie werd georganiseerd door de FMF en werd gespeeld van 24 januari tot 26 april. Luverdense werd kampioen.

Eerste toernooi

Groep A

 (1): Operário verloor zes punten door het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler.

Groep B

Tweede toernooi

Groep C

Groep D

Derde toernooi

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mato-Grossense
Mato